Мартаке́рт ()/Агдере́ () — город в Нагорном Карабахе в 62 км к северу от Степанакерта (Ханкенди).  Город находится на международно признанной территории Азербайджана, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Согласно административно-территориальному делению НКР является административным центром Мартакертского района НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана — расположен в Тертерском районе Азербайджана.

История 
Согласно местной армянской легенде в одном селе жили смелые и бесстрашные люди, которые в случае угрозы Карабаху все как один поднимались на его защиту. Отсюда село получило название «Мартакерт» — село отважных людей.

29 января 1960 года Мардакерт получил статус посёлка городского типа, а в 1985 году — статус города.

В 1992 году в городе развернулись ожесточенные бои Карабахской войны. 4 июля 1992 года азербайджанцы заняли Мардакерт в ходе летнего наступления и контролировали его почти год. В это время город подвергся сильным разрушениям азербайджанскими войсками. 27 июня 1993 года город был занят Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики. В ходе конфликта город серьёзно пострадал.

В городе находится церковь Св. Ованеса Мкртича, построенная в  году и отреставрированная в  году.

Население 
Согласно «Кавказскому календарю» на 1912 год, население села Агдара составляло 2 644 чел., в основном армян. Кавказский календарь на 1916 год даёт оценку населения в 2 155 чел., так же в основном армян.  

Согласно Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года в Мардакерте жило 8 325 человек.

 Национальный состав

Экономика 
28 июня 2010 года в Мардакерте при участии президента НКР Бако Саакяна запущен завод безалкогольных напитков «Арзи груп».

Климат

Галерея

Примечания

Ссылки 

 

Населённые пункты Тертерского района
Города Нагорно-Карабахской Республики
Населённые пункты Мартакертского района НКР